Molekulska formula -{C12H12N2O3}- se može odnositi na:
 Fenobarbital, barbiturat
 Dazoksiben, antitrombotski agens
 Nalidiksinska kiselina, prvi sintetički hinolonski antibiotik